Владислав II, војвода Чешке (Чешка, 1110 - Меране, 18. јануар 1174) је био краљ Чешке. Био је син Владислава I и Ричезе од Берга.

Породично стабло 

Рођени 1110.
Умрли 1174.
Пшемисловићи
Војводе Чешке